Борок — деревня в Смоленской области России, в Смоленском районе. Население — 85 жителей (2007 год). Расположена в западной области в 19 км к западу от Смоленска на правом берегу Днепра. Входит в состав Катынского сельского поселения.

История 
Название произошло от уменьшительного от слова «бор» — «сосновый лес».

Экономика 
Сельхозкооператив «Борок», государственное учреждение «Санаторий „Борок“ МВД России».

Достопримечательности 
Памятники археологии:
 Стоянка эпохи мезолита в 1,5 км к западу от деревни.
 Селище на окраине деревни.

Ссылки 
 Борок/Энциклопедия Смоленской области

Населённые пункты Смоленского района (Смоленская область)